Открытый чемпионат Мексики по теннису 2020 (англ. 2020 Abierto Mexicano Telcel) — ежегодный профессиональный теннисный турнир, прошёл с 24 февраля по 1 марта в Акапулько (Мексика) на хардовых кортах местного Fairmont Acapulco Princess.

С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом 2 миллиона долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар; а женский — к международной серии WTA с призовым фондом в 275 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация

Победители турнира

Распределение рейтинга

Посев игроков

Мужской одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 17 февраля 2020
Теннисисты, получившие wild card:
  Херардо Лопес Вильясеньор 
  Кэмерон Норри
  Миша Зверев
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Маккензи Макдональд
Теннисисты, имеющие специальное приглашение:
  Педро Мартинес
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Дамир Джумхур
  Томми Пол
  Джейсон Джанг
  Маркос Хирон
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
  Алекс Болт
  Таро Даниэль

Мужской парный разряд 
 
 1 Рейтинг учтён на 18 февраля 2019

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 17 Февраля 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Кэти Волынец 
  Винус Уильямс 
  Рената Сарасуа
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Катерина Бондаренко
  Кэти Бултер
  Шелби Роджерс
  Анна Каролина Шмидлова
  Коко Вандевеге
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Синьюй Ван
  Кэролайн Доулхайд
  Кайя Йуван
  Лейла Анни Фернандес
  Усве Майтане Арконада
  Сара Эррани
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Франческа Ди Лоренцо

Ход соревнования

Одиночный мужской разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Мужской парный разряд

Одиночный женский разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Женский парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

2020
Теннис
2020 год в теннисе
Февраль 2020 года